Дивак Микола Омелянович — український журналіст
 Дивак Микола Петрович — український науковець, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України